Fritiden kan syfta på:

 Fritiden (utställning) – en utställning 1936 i Ystad
 Värdshuset Fritiden – en amerikansk musikalfilm från 1942 i regi av Mark Sandrich, originaltitel Holiday Inn